Леончук — фамилия.
 Леончук, Георгий Игоревич (род. 1974) — украинский яхтсмен, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 (совместно с Родионом Лукой).
 Леончук, Марина (род. 1981) — украинская телеведущая, журналист.